Joost van den Vondel (1587–1679) - een Nederlands dichter en toneelschrijver
Joost van den Vondelprijs, een cultuurprijs, vernoemd naar Joost van den Vondel
Vondelpark - een park in Amsterdam, vernoemd naar Joost van den Vondel
Vondelmonument - het standbeeld van Vondel in het Vondelpark
Vondelparkpaviljoen, sinds 2014 in gebruik onder de naam VondelCS
Vondelbrug (Amsterdam) - een brug in Amsterdam, vernoemd naar Joost van den Vondel, ook Alkmaar, Haarlem en Utrecht kennen een Vondelbrug
Vondelstraat (Amsterdam) - een straat in Amsterdam, vernoemd naar Joost van den Vondel
Vondelkerk - een kerk in Amsterdam, vernoemd naar Joost van den Vondel
Vondelkwartier - een wijk van Haarlem in stadsdeel Haarlem-Noord

Kristof Van De Vondel (1987) - een Vlaamse acteur
Vondel (bier) - een Belgisch bier